Хиль — топоним, фамилия и личное имя, чаще испанского ( ) и немецкого () происхождения.

Топоним 
 Хиль-Гарсия — муниципалитет в Испании.

Носители фамилии 
 Хиль-и-Сарате, Антонио (1793—1861) — испанский драматург и переводчик.
 Хиль, Ариадна (род. 1969) — испанская актриса.
 Хиль, Барбара (1930—2015) — мексиканская актриса театра и кино.
 Хиль, Брайан (род. 2001) — испанский футболист.
 Хиль, Евгений Владимирович (род. 1981) — заслуженный мастер спорта России.
 Хиль, Исидро (1842—1917) — испанский живописец.
 Хиль, Карлес (род. 1992) — испанский футболист.
 Хиль, Лусия (род. 1998) — испанская певица, актриса.
 Хиль, Матео (род. 1972) — испанский сценарист и кинорежиссёр, оператор-постановщик.
 Хиль, Начо (род. 1995) — испанский футболист.
 Хиль, Рафаэль (1913—1986) — испанский кинорежиссёр-документалист, сценарист и журналист.
 Хиль, Роберто (1938—2022) — испанский футболист и тренер.
 Хиль, Степан Никитич (1897—1971) — советский военачальник, полковник.
 Хиль де Бьедма, Хайме (1929—1990) — испанский поэт.
 Хиль-Роблес, Хосе Мария (1898—1980) — испанский политический деятель, юрист.
 Хиль, Хуан Баутиста (1840—1877) — парагвайский политик и государственный деятель, президент Парагвая.
 Хиль, Эдуард Анатольевич (1934—2012) — советский, затем российский эстрадный и оперный певец.
 Хиль Ибарра, Энрике — аргентинский журналист, писатель и поэт.
 Хиль Эйснер, Фернандо Мигель (1953—2020) — уругвайский римско-католический религиозный деятель, епископ Сальто
 Хиль Фортуль, Хосе (1861—1943) — венесуэльский писатель, историк, политический деятель.
 Артур Хиль — псевдоним Артура Андреевича Гачинского (род. 1993), российского фигуриста.

 Вторя часть составных фамилий
 Бенльюре-и-Хиль, Мариано (1862—1947) — испанский скульптор и художник.
 Бенльюре-и-Хиль, Хосе (1855—1937) — испанский художник.
 Кастаньо Хиль, Карлос (1965—2004) — колумбийский ультраправый боевик и политик.
 Кастаньо Хиль, Фидель (1951—1994) — колумбийский ультраправый боевик и политик.
 Кастаньо Хиль, Висенте (род. 1957) — колумбийский ультраправый боевик и политик.
 Портес Хиль, Эмилио (1890—1978) — мексиканский политический деятель.
 Сан-Хиль, Томас (1939—1963) — кубинский антикоммунистический повстанец.

См. также